Груздь дубо́вый — название нескольких видов грибов рода Млечник.
 Lactarius insulsus
 Lactarius quietus
 Lactarius zonarius